Big Constance Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Constance Lake (Louisiana), im Cameron Parish
 Big Constance Lake (Minnesota), im Itasca County

Siehe auch:
 Constance Lake